Дэ́вид Цу́кер (; род. 16 октября 1947) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился в городе Милуоки, штат Висконсин, США. Его мать, Шарлотта Цукер, была актрисой, а его отец, Бертон Цукер, занимался недвижимостью. Дэвид вместе с младшим братом, Джерри, и их общим другом Джимом Абрахамсом, чьи отцы имели общий бизнес в сфере недвижимости, учились в средней школе города Шорвуд (округ Милуоки), которую Дэвид закончил в 1965 году, после чего поступил в университет Висконсина, окончив его в 1971 году.

В том же году Дэвид совместно с братом Джерри, Абрахамсом и Диком Чадноу образовали театральную труппу The Kentucky Fried Theater в Мадисоне и уже в 1972 году переехали в Голливуд, где первое время выступали со своим скетч-шоу, в течение нескольких лет став самой популярной комедийной труппой Лос-Анджелеса. После написания сценария к фильму Солянка по-кентуккийски (1977) труппа, которую чуть ранее покинул Чадноу, трансформировалась в трио Цукер-Абрахамс-Цукер. Втроём они сняли такие фильмы, как Аэроплан! (1980), Совершенно секретно! (1984) и Безжалостные люди (1986). В 1988-м году Джим Абрахамс и братья Цукер при содействии Пэта Профта написали сценарий к фильму Голый пистолет, который стал сольным режиссёрским дебютом Дэвида Цукера. Начиная с этого периода участники трио ЦАЦ занялись сольной творческой деятельностью.

Личная жизнь 
В мае 1997 года Дэвид Цукер женился на Даниэль Ардолино, враче по профессии. В браке родилось двое детей: сын Чарльз и дочь Сара. Летом 2016 года Цукер подал на развод с женой, хотя расстались они ещё десять лет назад. Как утверждает режиссёр, отношения с супругой у него по-прежнему прекрасные. Из документов следует, что кинематографист просит предоставить ему физическую опеку над детьми, а юридическую опеку он готов разделить с бывшей женой.

Бракоразводный процесс длился около 3-х лет и завершился в 2019 году.

Фильмография

Кинематограф

Телевидение

Политические и рекламные пародийные видео 
 Автор скетч-ролика «Триггер Джона Керри» (2004)
 Автор скетч-ролика «Налоговый инспектор» (2006)
 Автор скетч-ролика «Рекламная кампания Мадлен Олбрайт» (2006)
 Автор скетч-ролика «Цукер открывает огонь по группе исследования Ирака и Джеймсу Бейкеру» (2006)
 Автор скетч-ролика «СоплоЯрость: Атака насоса» (2008)
 Автор скетч-ролика «Называйте меня сенатором» (2010)
 Автор скетч-ролика «Симфоническая игра в снежки» (2012) (расширенная режиссёрская версия того же года)
 Автор скетч-ролика «Подготовьтесь к взлёту на конференции губернатора штата Висконсин по туризму» (2014)
 Автор скетч-ролика «Цветная осень во весь экран, пока команда "Аэроплана!" парит над Висконсином» (2014)
 Автор скетч-ролика «Команда "Аэроплана!" демонстрирует зимнюю страну чудес Висконсина в третьем и последнем телевизионном ролике» (2015)
 Автор скетч-ролика «Побочные эффекты» (2015)

Награды и номинации

Литературная деятельность 
В феврале 2021 года Цукер выпустил автобиографическую книгу под названием «До изобретения улыбки: Невероятное путешествие семьи Цукеров на лошади с телегой к домашнему туалету» (), которая продавалась на Амазоне в формате Kindle Edition. Бó‎льшая часть книги посвящена рассказу о бабушке Дэвида по материнской линии, , и её побегу в США из деревни Гунковце, что на конец XIX века принадлежала Австро-Венгрии.

Чуть ранее, в сентябре 2020 года, Цукер написал предисловие к книге Рича Браунстина «Полное кино о Холокосте: история и анализ 400 фильмов с учебным пособием» ().

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии сценаристов США